Polskie synagogi:
 Synagoga Tempel w Krakowie
 Synagoga Tempel w Przemyślu
 Synagoga Tempel w Tarnowie
 Synagoga Tempel we Wrocławiu
 Synagoga Tempel w Żywcu

Zagraniczne synagogi:
 Synagoga Tempel w Charkowie
 Synagoga Tempel w Czerniowcach
 Synagoga Tempel we Lwowie
 Synagoga Tempel w Stanisławowie

Synagogi